Лудва — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена на берегу реки Лочкина или Лудва (Лудвица), в междуречье и вблизи впадения в реку Чёрная, в 69 км к северо-западу от Пскова и в 19 км к северо-западу от села Серёдка.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 4 человека.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района